Markt 5 steht für:

 Markt 5 (Neustrelitz)
 Markt 5 (Quedlinburg)